Суммарный коэффициент рождаемости (СКР, Коэффициент суммарной рождаемости) является наиболее точным показателем уровня рождаемости, данный коэффициент характеризует среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного состава.

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рождённых одной женщиной на протяжении всего периода (15-49 лет).

Суммарный коэффициент рождаемости для упразднённых субъектов

Примечания 

Списки субъектов Российской Федерации
Население по субъектам Российской Федерации
Списки:Население России